Ángeles Azules se refiere a:

Los Ángeles Azules, es un grupo musical de cumbia mexicana formado en la localidad de Iztapalapa en Ciudad de México; 
Los Ángeles Azules, fue un grupo musical de rock y balada formado en la localidad de Heroica Matamoros en Tamaulipas; 
 Los Ángeles Azules fue el título que tuvo el actual grupo de pop Los Ángeles de España; o
 Los Ángeles Azules o Blue Angels fue un grupo de vuelo de la Armada de los Estados Unidos.